Тімеа Бабош і Чжань Хаоцін були чинними чемпіонками, але Чжань вирішила того року не брати участі. Бабош вирішила взяти участь у турнірі в Монтерреї.

Лян Чень і Ван Яфань виграли титул, у фіналі перемігши третю сіяну пару Юлія Бейгельзимер і Ольга Савчук з рахунком 4–6, 6–3, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main draw 

Malaysian Open
2015